wyspy Leti
 Leti (wyspa)
 język leti (austronezyjski)